Голодяйка — топоним:

 Голодяйка — река в Майском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Голодяйка — деревня в Ермаковском сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.
 Голодяйка — деревня в Пригородном сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.
 Голодяйка — урочище в Осецком сельском поселении Любимского района Ярославской области.